Glass Mountains steht für mehrere Bergketten in den Vereinigten Staaten:

 Glass Mountains (Texas)
 Glass Mountains (Oklahoma)
 Glass Mountains in Utah, laut Geographic Names Information System Glass Mountain, siehe Glass Mountain (Utah)

Siehe auch:
 Glass Mountain
 Der gläserne Berg